Dandolo är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Andrea Dandolo (1306–1354), venetiansk doge
 Emilio Dandolo (1830–1859), italiensk patriot, aktiv inom Risorgimento
 
 Francesco Dandolo (cirka 1258–1339), venetiansk doge 1328–1339
 Giovanna Dandolo, venetiansk dogaressa under 1400-talet
 
 Girolamo Dandolo (1796–1866) italiensk politiker och historiker
 Silvestro Dandolo (1776–1847), österrikisk amiral
 Tullio Dandolo (1801–1870), italiensk författare
 Vincenzo Dandolo (1758–1819), italiensk kemist och agronom
 Zilia Dandolo (död 1566), venetiansk dogaressa

Italienska efternamn